Limbo est un mot anglais (ou espagnol) signifiant « limbes ». Il peut faire référence à :

Musique

Album 
 , album de Throwing Muses sorti le .
 , album du rappeur Aminé  sorti le .

Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Limbo, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Limbo, chanson de  présente sur l'album Impossible Princess sorti le  ;
 Limbo, chanson de  présente sur l'album Test for Echo sorti le .
 Limbo, chanson de  présente sur l'album As I Am sorti le .

Littérature 
 , roman de Bernard Wolfe publié en 1952 ;
 , poème d'Edward Kamau Brathwaite ;
 , poème de Samuel Taylor Coleridge.

Cinéma 
 , film américain de  sorti en  ;
 Limbo, film américain de  sorti le  ;
 Limbo, film américain de Thomas Ikimi sorti en 2004 ;
 , film norvégien de  sorti le  ;
 Limbo, film argentin d'Iván Noel sorti en 2014.
 Limbo, film britannique de Ben Sharrock sorti en 2020 ;
 Limbo, film hongkongais de Soi Cheang sorti en 2021 ;
 Limbo, film australien de 2023.

Jeux vidéo 
 , un jeu vidéo développé par Universal Entertainment sorti en 1978 ;
 , un jeu vidéo développé par Playdead sorti en 2010.

Autres 
 Limbo, danse qui consiste à passer et repasser sous un bâton sans le toucher ;
  ou mortier anti-sous-marin Mark 10 (Anti Submarine Mortar A/S Mk.10), un armement anti-sous-marin conçu durant la Seconde Guerre mondiale par la Royal Navy ;
 , langage de programmation pour le système d'exploitation Inferno ;
 Limbo, village du Cameroun.

Homonymie de titre